Польща дебютувала на Літніх Олімпійських іграх у 1924 році. З того часу країна брала участь у всіх літніх Олімпіадах, крім 1984 року (тоді Ігри бойкотували всі країни соціалістичного табору, зокрема і Польща). На Зимових олімпійських іграх поляки грали із самого заснування у 1924 році, не пропустивши їх жодного разу.

З час виступу на Олімпійських іграх польські спортсмени завоювали 275 — це один із найкращих результатів серед країн, які ніколи не приймали Олімпійські ігри — медалей, абсолютна більшість з них на літніх Олімпійських іграх. Найбільше медалей Польща завоювала у змаганнях з легкої атлетики та боксу. З 1924 по 1936 року, коли до складу Польщі входили землі Західної України, в складі олімпійської команди виступали також й спортсмени народжені в Україні або українці за національністю.

Національний олімпійський комітет Польщі був заснований у 1918 році, а визнаний наступного, 1919 року.

Медальний залік

Медалі на літніх Олімпійських іграх

Медалі на зимових Олімпійських іграх

Медалі за видами спорту на літніх Іграх

Медалі за видами спорту на зимових Іграх

Посилання 
 Статистика на Sports-reference.com  
 Польща на офіційному сайті Олімпійського руху 
  
  

Країни на Олімпійських іграх